Gesundheitsvorsorge steht für:

 Krankheitsprävention, Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Krankheiten
 Gesundheitsförderung, vorbeugende Maßnahmen, „vorausschauende Problemvermeidung“ 
 Gesundheitsvorsorge (Unfallversicherung), eine Gemeinschaftseinrichtung der gesetzlichen Unfallversicherung